Anne van Keppel, nota come Anne Lennox – nobildonna britannica
 Arnold Joost van Keppel, I conte di Albemarle – ufficiale olandese
 Walther van Keppel – militare olandese
 Willem van Keppel, II conte di Albemarle – militare britannico

Pagine correlate
 Keppel